La figlia del mare (A Daughter of the Sea) – film del 1915 diretto da Charles M. Seay
La figlia del mare – film del 1917 diretto da Ugo Falena
La figlia del mare (Florentine) – film del 1937 diretto da Carl Lamac